Onore – costrutto sociale atto a identificare una dignità morale di un individuo o di un gruppo
 Onore delle armi 
 Onore – comune italiano della Lombardia
 Onore – tipo di signoria dell'Inghilterra medievale